Onis kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Onís (ort), Asturien, Province of Asturias, 
 Onís (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar